Trunkierung steht für:

 Trunkierung (Sprache), Verkürzung eines Wortes
 Trunkierung (Datenbank), Abkürzen eines Suchbegriffes
 Trunkierung (Mathematik), Abschneiden von Nachkommastellen, eine Form der Rundung

Siehe auch:
 Trunkierende Mutation